Имя Людвиг II имели следующие правители:
 Людвиг II Железный (1128—1172) — ландграф Тюрингии с 1140 года из династии Людовингов.
 Людвиг II (1137—1181) — граф Вюртемберга в 1158—1181 годах (Вюртембергский дом).
 Людвиг II Строгий, герцог Верхней Баварии в 1253—1294 годах (династия Виттельсбахов)
 Людвиг II, маркграф Бранденбурга (1328—1365) — маркграф Бранденбурга
 Людвиг II (ландграф Гессен-Касселя) (1438—1471) — ландграф Нижнего Гессена с 1458 года
 Людвиг II (великий герцог Гессенский) (1777—1848)
 Людвиг II Баденский (1824—1858) — великий герцог Бадена в 1852—1856 годах (династия Церингенов)
 Людвиг II (1845—1886) — король Баварии

См. также 
 Людовик II